Iwan Mitschurin (russisch ) ist der Name folgender Personen:
 Iwan Fjodorowitsch Mitschurin (1700–1763), russischer Architekt
 Iwan Wladimirowitsch Mitschurin (1855–1935), russischer Botaniker und Pflanzenzüchter